Ахерла (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).

Примечания

Ссылки 
 http://homepage.eircom.net/~kilmurryonline/villages/aherla/aherla_village_1.htm 

Населённые пункты графства Корк